Ящины — деревня в Вышневолоцком городском округе Тверской области.

География 
Деревня расположена на берегу озера Ящино в 13 км на северо-восток от города Вышний Волочек.

История 
В 1850 году в селе была построена деревянная Никольская церковь, исповедальные книги с 1840 года.

В конце XIX — начале XX века село являлось центром Ящинской волости Вышневолоцкого уезда Тверской губернии.

С 1929 года деревня входила в состав Старовского сельсовета Вышневолоцкого района Тверского округа Московской области, с 1935 года — в составе Калининской области, с 2005 года — в составе Сорокинского сельского поселения, с 2019 года — в составе Вышневолоцкого городского округа.

Население 

 Национальный состав

Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли  93 % от жителей.

Примечания 

Населённые пункты Вышневолоцкого района